

Sigle 
ISL est un sigle qui peut signifier :
 Institut de Sondage Lavialle, un organisme qui effectue des sondages ;
 Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, un institut de recherche pour la science et la défense ;
 Institut supérieur de liturgie, à l'Institut catholique de Paris ;
 International Swimming League, une ligue fermée de compétition de natation ;
 Inter Switch Link, un lien entre deux commutateurs Fibre Channel d'un réseau de stockage ;
 Cisco Inter-Switch Link, un protocole propriétaire de Cisco pour la communication entre les commutateurs ;
 International Sport and Leisure, une société suisse de marketing sportif, déclarée en faillite en 2001 ;
 Intervalle spectral libre, l'intervalle maximal de longueur d'onde pour qu'il n'y ait pas recouvrement d'ordre dans un réseau de diffraction optique ;
 Groupement ISL (où ISL signifie INGÉROP Sodéteg LUXCONSULT), voir les constructeurs du TGV Est ;
 Indian Super League, le championnat d'Inde de football.

Code 
ISL est également un code qui peut signifier :
 ISL, Aéroport Atatürk d'Istanbul ;
 selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;

 ISL, Islande ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 isl, Islandais ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi 

 Isle : page d’homonymie
 Lisle : page d’homonymie
 L'Isle : page d’homonymie
 Isles : page d’homonymie

Sigle de 3 caractères
Code